Youth in Revolt steht für:

 Youth in Revolt (Roman), Roman von C. D. Payne von 1993
 Youth in Revolt (2009), US-amerikanische Verfilmung von Miguel Arteta
 Youth in Revolt (Band), US-amerikanische Metalcore-Band